Requa bezeichnet folgende Orte:
 Requa (Kalifornien) in Del Norte County, Kalifornien, USA
 Requa (Wisconsin) in Jackson County, Wisconsin, USA

Requa ist der Nachname folgender Personen:

 Kenneth Requa (* 1981), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Fernsehregisseur